Раунд Рок има више значења:
 Раунд Рок (Аризона)
 Раунд Рок (Тексас)